Grothusen ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Grothusen (* 1943), deutscher Schauspieler
 Christian Albrecht von Grothusen (1680–1715), deutscher Soldat in schwedischen Diensten
 Gerhard Grothusen (1843–1878), deutscher Verwaltungsbeamter
 Johann Grothusen (auch Johannes Grothusen; 1586–1648), deutscher Jurist; Syndikus der Stadt Braunschweig, Geheimer Rat und Kanzler
 Klaus-Detlev Grothusen (1928–1994), deutscher Historiker
 Max Grothusen (1903–1984), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Otto Johann von Grothusen (1627–1697), deutscher Soldat in schwedischen Diensten, zuletzt Generalleutnant und Kommandant von Altona

Siehe auch:
 Groothusen
 Groethuysen (Begriffsklärung)